Halfway House – miejscowość w Kalifornii (USA)
 Halfway House – miejscowość w Pensylwanii (USA)
 Halfway House – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Halfway House – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk